Las cuatro esquinas es un juego recreativo que se desarrolla preferentemente al aire libre. 

En este juego toman parte cinco jugadores: cuatro esquineros y un plantón . Para saber a quién le corresponde ser primero el plantón, se echa a suertes 

Se juega tocando 4 sitios las personas que tú quieras y una persona liga y tiene que intentar ocupar la columna del otro cuando cambia con su compañero.y le pegas al compañero de enseguida

Para jugar es necesario contar con cuatro esquinas o cuatro objetos que hagan este papel. Si es un jardín, serán cuatro árboles o piedras; si es un patio cada uno de sus ángulos; en un salón, se pueden disponer cuatro sillas.

Desarrollo del juego
Eliges a cuatro personas para que se pongan en el ángulo de las esquinas y uno más para que se ponga en medio.  En total son 5 personas. Tienes que cambiar de lugar con tu compañero de a lado y evitar que te atrape la persona del medio. Tienes que intentar en cada ronda como jugador dar vueltas en las cuatro esquinas y si te da tiempo cambiar de esquina. El que pilla tiene que intentar pillar a la persona que quede fuera de las esquinas.

Análisis del Juego 

Analizando el juego de las cuatro esquinas se puede evidenciar que es un juego que permite ejercitar la capacidad de adaptación es decir, permite ejercer diferentes roles o papeles que se presenten en un momento determinado de la vida, por lo que se puede inferir que existe además de un trabajo en equipo también es colaborativo, donde lo primordial no es competir para ganar sino participar para aprender de los demás. En este juego se promueve la participación, la socialización, el respeto por los demás, aceptación de los diferentes puntos de vista e impresiones de los participantes, permite el desarrollo de la inteligencia una vez que contribuye a la percepción de los límites de cada uno así como para aprender a reaccionar ante los peligros. 

Por otra parte, aunque en dicho juego existe una fuerte presencia de la individualidad se hace necesario la formación de grupo para participar en el mismo y seguir las reglas establecidas. Es importante destacar que los juegos contribuyen a estrechar las relaciones y establecer vínculos entre los participantes.   

La diferencia que hay entre ello es que el trabajo en equipo es necesario el esfuerzo colectivo con la intención de resolver algún problema. Por ejemplo, las hormigas se juntan para recoger los alimentos en grupo con la finalidad de alimentar a todo el hormiguero, o en un equipo de fútbol en que los goles son el resultado de la participación de todos los jugadores. El trabajo en equipo requiere de un líder, la responsabilidad del trabajo o el aprendizaje individual, teniendo como objetivo completar la tarea. Mientras que en un trabajo colaborativo evidenciamos la comprensión de otras personas, asumir diferentes papeles, se pueden identificar con determinadas actitudes, se aprende intercambiando y experimentando. Además el liderazgo, la responsabilidad es compartida, el objetivo es aprender y relacionarse.

Referencias

Bibliografía adicional 
 Acanomas: El mundo de los Juegos

Juegos infantiles